Le championnat du monde junior féminin de handball 2008 est la  du tournoi. Il se déroule en Macédoine du  au .

Résultats

Tour préliminaire

Tour final

Le vainqueur

Classement final

Statistique et récompenses

Équipe-type du tournoi 
L'équipe-type du tournoi est :
 Meilleure joueuse : Gwon Han-na,  Corée du Sud
 Gardienne : Sandra Toft,   Danemark
 Ailière gauche : Elisabeth Garcia-Almendaris,   Allemagne
 Arrière gauche : Nadja Nadgornaja,   Allemagne
 Demi-centre : Camilla Dalby,   Danemark
 Pivot : Gwon Han-na,  Corée du Sud
 Arrière droite : Carmen Martín,   Espagne
 Ailière droite : Sandra Bosnjak,   Croatie

Meilleure marqueuse 
 Camilla Dalby   Danemark avec 65 buts

Effectif des équipes sur le podium

Championne du monde junior :  
L'effectif de l'Allemagne au championnat du monde junior 2008 est :

Vice-championne du monde junior :   
L'effectif du Danemark au championnat du monde junior 2008 est :

Troisième place :  
L'effectif de la Corée du Sud au championnat du monde junior 2008 est

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Europe féminin de handball 2008, organisé en Macédoine du 2 au 14 décembre

Liens externes 
 
 

2008
HBF junior
Monde féminin junior 2008
Monde féminin junior
handball
Sport en juillet 2008
Sport en août 2008